Geislohe bezeichnet folgende Orte:

 Geislohe (Pappenheim), Ortsteil der Stadt Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Geislohe (Haundorf), Ortsteil der Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern